Натуральне число 1943
 1943 рік до нашої ери
 1943 рік нашої ери